Jméno František Moravec má více známých nositelů:

 František Adolf Moravec (1734–1814) – historik a profesor kroměřížského piaristického gymnázia
 František Moravec (generál) (1895–1966) – československý legionář, později vedoucí čs. vojenské zpravodajské služby
 František Moravec alias Lou Fanánek Hagen (* 1966) – skladatel a zpěvák skupiny Tři sestry
 František Moravec (politik) (1919–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 František Moravec (vědec) (RNDr., DrSc., * 1939) – přírodovědec, parazitolog

Související články 
 Moravec